Як гартувалася криця —  російський радянський роман Миколи Островського вперше виданий у журнальному форматі у 1930—1934 роках.
 Як гартувалася криця — російський радянський художній фільм режисера Марка Донського 1942 
 Як гартувалася криця —  російський радянський мінісеріал режисера Миколи Мащенка що виходив у 1973–1975 роках.